Bischoffsheim est une commune française, située dans le département du Bas-Rhin et la région Alsace.
 La famille Bischoffsheim compte parmi ses membres :
 Ferdinand Bischoffsheim ( Bruxelles -  Paris), banquier et homme politique belge.
 Nathan Bischoffsheim (1808-1883), banquier et homme politique belge.
 Raphaël Bischoffsheim ( Amsterdam - 1906 Paris), banquier, homme politique, mécène, et fondateur de l’Observatoire de Nice.
 La Villa Bischoffsheim ou Villa Etelinda est une villa du  situèe à Bordighera;

Homonymie de patronyme